Il singolare del torneo di tennis Family Circle Cup 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Jennifer Capriati 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (campionessa)
 Arantxa Sánchez Vicario (terzo turno)
 Regina Rajchrtová (quarti di finale)
 Conchita Martínez (quarti di finale)
 Katerina Maleeva (quarti di finale)
 Jennifer Capriati (semifinali)
 Laura Gildemeister (terzo turno)
 Helen Kelesi (quarti di finale)

 Sandra Cecchini (primo turno)
 Gretchen Magers (terzo turno)
 Leila Meskhi (terzo turno)
 Isabel Cueto (terzo turno)
 Susan Sloane-Lundy (primo turno)
 Bettina Fulco (primo turno)
 Linda Ferrando (terzo turno)
 Cathy Caverzasio (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Family Circle Cup 1990